Zieglberg ist der Ortsname von

 Zieglberg (Röhrmoos), Ortsteil der Gemeinde Röhrmoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Zieglberg (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Ziegelberg